Thomas Sprott est un nom pouvant désigner:

 (vers 1292), moine bénédictin et chroniqueur anglais
Thomas Sprott (mort en 1600), ecclésiastique martyr anglais
 (1856-1942), prêtre anglican

Voir aussi

Sprott, Thomas